Клифф Ю́джин Ле́вингстон (; род. 4 января 1961, Сан-Диего, Калифорния) — американский баскетболист, двукратный чемпион НБА (1991, 1992, «Чикаго Буллз»).

Карьера

Карьера игрока 
Начал заниматься баскетболом в колледже Уичито, где выступал за команду «Уичито Стэйт Шокерс». В 1982 году на драфте был выбран командой «Детройт Пистонс» под 9-м номером.

После двух сезонов в «Пистонс» Левингстон был продан в «Атланту Хокс», где провёл большую часть профессиональной карьеры.
В сезоне 1986 года за «Атланту Хокс» игрок вернулся в матч, несмотря на пять фолов. В матче сезона из-за травм не могли принять участие Доминик Уилкинс и Энтони Карр, а Кевин Уиллис, Стотт Кастингс, Спад Уэбб и Клифф Левингстон перебрали профессиональных замечаний и прекратили выступление. После того, как Док Риверс был вынужден покинуть площадку, в заявке «Хокс» оказалось всего четыре игрока. Из-за неясностей в правилах, Левингстону, как последнему игроку, получившему пять персональных замечаний, было разрешено вернуться в игру, а его команде возвращение стоило технического фола.

После шести сезонов выступлений за «Атланту» Левингстон перешёл в клуб «Чикаго Буллз», с которым дважды становился чемпионом НБА. В сезоне 1992 года перешёл в команду греческой лиги ПАОК, в 1993 году выступал за итальянский клуб «Баклер» (Болонья). В 1994 году вернулся в НБА, где присоединился к «Денвер Наггетс», в котором и закончил профессиональную карьеру.

Карьера тренера 
В 2000 году начал карьеру на тренерской должности, став помощником тренера в команде «Форт-Уэйн Фьюри», представляющей Континентальную баскетбольную ассоциацию. В 2001 году перешёл в команду «Додж-Сити Ледженд» Баскетбольной лиги США, где также занимал должность помощника тренера. В 2002 году возглавил команду, в первом же сезоне под руководством Левингстона «Додж-Сити Ледженд» выиграли чемпионат Баскетбольной лиги, а тренер получил звание Тренера года лиги.

С 2003 по 2004 год Левингстон работал в качестве помощника тренера в команде «Гарлем Глобетроттерс». В 2004 году тренировал «Сент-Луис Флайт», представляющую Американскую баскетбольную ассоциацию. В 2005 году стал помощником тренера «Гэри Стилхедс», представляющей Континентальную баскетбольную ассоциацию. В этом году «Стилхедс» продемонстрировали лучшую игру с момента создания команды, хотя и не смогли выиграть в матче за чемпионство. В 2006 году Левингстон являлся помощником тренера в «Канзас Кэгерз», а в ноябре этого же года официально стал главным тренером «Гэри Стилхедс» на сезон 2007 года.

Осенью 2007 года Майкл Рэй Ричардсон покинул пост главного тренера «Оклахома Кэвелри», представляющей Баскетбольную лигу США, а Левингстон занял вакантную должность.

Осенью 2011 года Левингстон стал помощником тренера в колледже Маркетт в Мичигане, северная Индиана.

В 2012 году Левингстон стал вторым тренером «Рочестер Рэйзоршаркс».

Личная жизнь 
В 2003 году суд постановил лишить Левингстона свободы на четыре месяца за неуплату алиментов.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты США
Игроки «Уичито Стэйт Шокерс» (баскетбол)
Игроки БК ПАОК
Игроки БК «Виртус» Болонья
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Денвер Наггетс»